István Lukács (komunist)
István Lukács (profesor)